Le comté de New Hanover est un comté situé dans l'État de Caroline du Nord aux États-Unis qui fait partie du Cape Fear Council of Governments.

Démographie

Notes et références